Иван Всеволожский:
 Всеволожский, Иван Александрович (1835—1909) — русский театральный деятель
 Всеволожский, Иван Дмитриевич — московский боярин, игравший важную роль в годы правления Василия I Дмитриевича и Василия II Тёмного